Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Renzo Furlan che ha battuto in finale Christophe Van Garsse 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Johan Van Herck (secondo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Marzio Martelli (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (semifinali)

 Christophe Van Garsse (finale)
 Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Edwin Kempes (primo turno)
 Markus Hipfl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1998